Hr. Ms. Z 5, een Nederlandse torpedoboot van de Z 5-klasse.
 Z 5-klasse, een serie van Nederlandse torpedoboten vernoemd naar de eerste in klasse de Z 5.